Taylor Marie Dooley (26 de fevereiro de 1993, Grosse Pointe, Michigan) é uma atriz estadunidense. É mais conhecida por seu papel de "Lavagirl" no filme As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl em 3-D.  No filme As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl em 3-D, ela atuou com Taylor Lautner, de quem se tornou um grande amigo.

Taylor também atuou em filmes como Monster Night onde interpretava " Dana Ackerman ", Apology ( Judy aos 11 anos ) e Whitepaddy.''''

Filmografia

Prêmios e Indicações

Ligações externas
 
 Site Oficial

Atores dos Estados Unidos